Натуральный строй — музыкальный строй, использующий интервалы, построенные на основе обертонов. Октава (2:1), квинта (3:2), кварта (4:3), большая терция (5:4), малая терция (6:5),  целый тон (9:8), и диатонический полутон (16:15). 
В результате получается гамма абсолютно гармоничная начальному тону, но только в пределах этой тональности.

Натуральная семиступенная шкала 
Эту шкалу можно рассматривать как модификацию пифагорейской шкалы, в которой пифагорейская терция была заменена на натуральную (4:5) Дидимом (около 100 лет после Пифагора).

{| class="wikitable"
| align="center"| C ||
| align="center"| D ||
| align="center"| e ||
| align="center"| F ||
| align="center"| G ||
| align="center"| a ||
| align="center"| h ||
| align="center"| C
|-
| 1 || || 9/8 || || 5/4 || || 4/3 || || 3/2 || || 5/3 || || 15/8 || || 2
|-
|
| Б. целый тон ||
| М. целый тон ||
| полутон ||
| Б. целый тон ||
| М. целый тон ||
| Б. целый тон ||
| полутон ||
|-
|
| align="center"| 8 : 9 ||
| align="center"| 9 : 10 ||
| align="center"| 15 : 16 ||
| align="center"| 8 : 9 ||
| align="center"| 9 : 10 ||
| align="center"| 8 : 9 ||
| align="center"| 15 : 16 ||
|-
|
| align="center"|204 ц ||
| align="center"|182 ц ||
| align="center"|112 ц ||
| align="center"|204 ц ||
| align="center"|182 ц ||
| align="center"|204 ц ||
| align="center"|112 ц ||
|}
Жирным шрифтом выделены ноты, которые построены по квинтам, как в пифагорейском строе. Другие построены по терциям.

При построении звукоряда получились два различных интервала, названных большой целый тон (8:9) и малый целый тон (9:10), совокупно дающих большую натуральную терцию (4:5):

.

Расширение до двенадцати тонов (расширенный натуральный строй) 
Двенадцатитоновая шкала получается путём чистого вычисления недостающих пяти тонов. Если использовать диатонический полутон (15:16), можно получить исключительно рациональные соотношения частот.

{| class="wikitable"
! Name
! align="center"|Разностьчастотс предыдущим тоном
! Разностьчастотс тоникой
! Коэффициент || Музыкальный интервал
! Связь с квинтовымкругом
|-
! align="center"| C
| align="center"| 1 : 1
| align="center"| 1 : 1 || 1
| align="right" | 0,000 Ц   ||
|-
| align="center"| des
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 16 : 15 || 1,0666...
| align="right" | 111,731 Ц  
| align="right" |б.терция вниз от F
|-
! align="center"| D
| align="center"|135 : 128 
| align="center"| 9 : 8 || 1,125
| align="right" | 203,910 Ц   || 
|-
| align="center"| es
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 6 : 5 || 1,2
| align="right" | 315,641 Ц  
| align="right" | б.терция вниз от G
|-
| align="center"| e
| align="center"| 25 : 24
| align="center"| 5 : 4 || 1,25
| align="right" | 386,314 Ц  
| align="right" | б.терция вверх от C
|-
! align="center"| F
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 4 : 3 || 1,333...
| align="right" | 498,045 Ц   || 
|-
| align="center"| fis
| align="center"|135 : 128
| align="center"| 45 : 32 || 1,40625
| align="right" | 590,224 Ц  
| align="right" | б.терция вверх от D
|-
! align="center"| G
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 3 : 2 || 1,5
| align="right" | 701,955 Ц   || 
|-
| align="center"| as
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 8 : 5 || 1,6
| align="right" | 813,686 Ц  
| align="right" | б.терция вниз от C
|-
| align="center"| a
| align="center"| 25 : 24
| align="center"| 5 : 3 || 1,666...
| align="right" | 884,359 Ц  
| align="right" | б.терция вверх от F
|-
! align="center"| B
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 16 : 9 || 1,777...
| align="right" | 996,090 Ц   || 
|-
| align="center"| h
| align="center"|135 : 128
| align="center"| 15 : 8 || 1,875
| align="right" | 1088,269 Ц  
| align="right" | б.терция вверх от G
|-
! align="center"| C
| align="center"| 16 : 15
| align="center"| 2 : 1 || 2
| align="right"| 1200,000 Ц   || 
|}
Тоны, отмеченные жирным шрифтом, получены с помощью квинт, прочие с помощью терций

Расстояния между соседними ступенями (полутон) неодинаковы и имеют названия:

{| class="wikitable"
! Название || Соотношение частот || Музыкальный интервал 
|- 
| Диатонический полутон || align="center"| 16 : 15 || align="right" |111,731 Ц
|- 
| Большая лимма || align="center"|135 : 128 || align="right" | 92,179 Ц
|- 
| Хроматический полутон || align="center"| 25 : 24 || align="right" | 70,672 Ц
|}

Примеры звуков

См.также 
 Квинтовый круг
 Цент
 Натуральный звукоряд
 Свободное программное обеспечение для игры с динамически изменяющимся строем

Литература 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/Button_blockquote.png

Теория музыки
Музыкальный строй